Paxton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Paxton
 John Richard Paxton